Китченковский сельский совет — входит в состав Краснокутского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Китченковка.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Китченковка 
 село Благодатное 
 село Ковальчуковка 
 село Коломакский Шлях 
 посёлок Бузовая 
 село Настеньковка 
 село Сергеевка

Ликвидированные населённые пункты 

 село Сухомлыновка

Примечания 

Местные советы (Краснокутский район)